Felicjan – imię
 Felicjan – wieś w woj. lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Gorzków